Седертельє — місто в центральній Швеції.
Седертельє (комуна) — комуна, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.
Седертельє СК — хокейний клуб з міста Седертельє (Швеція).
Седертельє ББК — баскетбольний клуб з міста Седертельє (Швеція).